Dorema odoriferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Loftus och Moritz Moriz Balthasar Borkhausen. Dorema odoriferum ingår i släktet Dorema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
odoriferum